Бори́сова, Наде́жда:
 Борисова, Надежда Владимировна (род. 1976) — российский политолог, профессор ПГНИУ.
 Борисова, Надежда Юрьевна (род. 1993) — российская пловчиха в ластах.